— японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (, , , , , , ), бронза ().
 : золото (?, 2014, , , ), серебро (), бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2006).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Работает спортивным инструктором.

Женат. Две дочери: Канами (род. 2011) и Саки (род. 2013).

Живёт в Каруидзаве.

Начал заниматься кёрлингом в 13 лет.

Его брат Косукэ Мородзуми играет с ним в одной команде на позиции первого.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Тренеры по кёрлингу Японии